Lodo originado em estação de tratamento de esgoto sanitário, que passou por tratamento biológico para redução de organismos patogênicos, que pode ser utilizado diretamente em solos agrícolas (como fertilizante ou condicionador de solos), como matéria prima da compostagem, ou como adjuvante em sistemas benéficos para o homem (fabricação de tijolos e fonte de energia por exemplo).

Biossólido na Agricultura 
No Brasil, a aplicação de biossólidos em áreas agrícolas depende da anuência prévia do órgão governamental responsável pela fiscalização ambiental local. No Estado de São Paulo,por exemplo, as normas para utilização e o licenciamento são responsabilidade da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB).

Para utilização de biossólidos como matéria prima de fertilizantes, condicionadores de solos ou substrato para produção de mudas, além do licenciamento ambiental, também é necessário o registro do fabricante no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Ver também 
 Compostagem
 Banheiro seco

Agricultura
Tratamento de águas
Resíduos sólidos